Holm (Rusija) 
Chełm